Heim är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Heim (1849–1937), schweizisk geolog
 Aribert Heim (1914–1992), österrikisk medicinare
 Arnold Heim (1882–1965), schweizisk geolog
 August Heim (1904–1976), tysk fäktare
 Bruno Bernhard Heim (1911–2003), schweizisk ärkebiskop och påvligt sändebud
 Burkhard Heim (1925–2001), tysk fysiker
 Ernst Ludwig Heim (1747–1834), tysk medicinare
 Ferdinand Heim (1895–1977), tysk general
 François Joseph Heim (1787–1865), fransk målare
 Georg Heim (1865–1938), bayersk politiker
 Ignaz Heim (1818–1880), tysk musiker
 Jacques Heim (1899–1967), fransk modeskapare och kostymör
 
 Ludwig Heim (1844–1917), tysk arkitekt
 Manfred Heim (född 1961), tysk romersk-katolsk teolog
 Roger Heim (1900–1979), fransk mykolog

Se även 
 IK Heim
 Heym
 Haim

 Heim

Tyska efternamn